STATCOM steht für:
 United Nations Statistical Commission, UN-Statistikkommission
 Static Synchronous Compensator, ein Stromrichter

STATCOM